Elias Landolt kan syfta på:

* Elias Landolt (1821–1896), schweizisk skogsvetare
 Elias Landolt (1926–2013), schweizisk geobotaniker